

Bâtiment 
 La gâche est une auge qui permet de malaxer le béton, de mouiller le plâtre. Antérieurement ce terme désignait la palette servant à fabriquer le mortier, à battre le plâtre pour sa mise en place sur le mur.
 La gâche désignait les cercles de fer attachées aux murs pour soutenir ou arrêter les tuyaux de plomb et les descentes des gouttières.

Imprimerie 
La gâche désigne le papier qui a été jeté pendant la phase de réglage du matériel d'imprimerie.

Langage 
La gâche est une place, un emploi, où le travail est aisé et bien payé (parler marseillais, parler forézien).

Également, terme du sud de la France désignant de petits travaux au noir.

Pâtisserie 
La gâche est une brioche, par exemple la Gâche de Normandie ou la Gâche de Vendée. 
Ce terme désigne aussi une palette outil de pâtissier. (Il a désigné autrefois une forme de pain).

Serrurerie 
La gâche est la partie fixe d'une serrure dans laquelle s'engage le pêne lors de la fermeture.

Ville 
Au Moyen Âge, une gâche est l'organisation du guet qui est faite par quartier ou gâche.

Mode 
En Corée, la gache est le nom d'une perruque traditionnelle.

Notes et références